Seznam letalskih zmag Ericha Hartmanna.

Viri in opombe

Glej tudi 

 seznam nemških letalskih asov druge svetovne vojne
 seznam letalskih asov po številu letalskih zmag

Erich Hartmann